Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rolex Paris Masters 2017 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 28. und 29. Oktober 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 169 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Paris